Charles FitzRoy (2. książę Cleveland), 1662-1730
 Charles FitzRoy (2. książę Grafton), 1683-1757
 Charles FitzRoy-Scudamore, 1707-1782
 Charles FitzRoy (1. baron Southampton), 1737-1797
 Charles Augustus FitzRoy, 1796-1858
 Charles FitzRoy (10. książę Grafton), 1892-1970

Zobacz też